Дже́ффри (Джефф) Шлупп (; родился 23 декабря 1992 года в Гамбурге, Германия) — немецкий и ганский футболист, левый защитник английского клуба «Кристал Пэлас» и сборной Ганы.

Ранние годы 
Джефф Шлупп родился в Гамбурге, Германия, в семье ганцев. Когда Джефф ещё был ребёнком, он с семьёй переехал в Англию.

Клубная карьера 
Джеффри — воспитанник молодёжной академии «Лестер Сити». В сезоне 2010/11 главный тренер «Лестера» Паулу Соуза включил Джеффа в основной состав под номером «31». 14 марта 2011 года Шлупп подписал с клубом контракт до 2013 года.

Аренда в «Брентфорде» 
В марте 2011 года Шлупп отправился в аренду в клуб «Брентфорд». 15 марта дебютировал за «пчёл» в матче против «Хаддерсфилд Таун». 25 марта впервые в профессиональной карьере вышел в стартовом составе в матче против «Карлайл Юнайтед». В этой игре он отметился двумя голами, благодаря которым «Брентфорд» одержал победу со счётом 2:1. В следующем матче Шлупп снова был включён в стартовый состав, и вновь отметился забитым мячом, на этот раз — в ворота «Шеффилд Уэнсдей» (матч завершился победой «Брентфорда» со счётом 3:1).

3 апреля Шлупп вышел в стартовом составе «Брентфорда» на финальный матч Трофея Футбольной лиги, сыграв в нём полные 90 минут. В этом матче он один раз попал в штангу. «Брентфорд» проиграл «Карлайлу» со счётом 1:0.

14 апреля клуб продлил аренду до окончания сезона 2010/11.

«Лестер Сити» 

Перед началом сезона 2011/12 Шлупп вернулся в «Лестер Сити». Он принял участие в предсезонном турне команды по Швеции, часто выступая на позиции левого крайнего защитника. В клубе он получил футболку с номером «27». В первом же матче сезона он сделал хет-трик в ворота «Ротерем Юнайтед» в матче Кубка Футбольной лиги 9 августа, став первым игроком «Лестер Сити», сделавшим хет-трик в дебютном матче с 1945 года. 13 августа Джеффри дебютировал в Чемпионшипе в матче против «Рединга». 1 октября забил свой первый гол в Чемпионшипе в матче против «Дерби Каунти» (4:0). 13 марта 2012 года Шлупп забил свой второй гол в лиге и 4000-й гол «Лестер Сити» в домашней игре, в матче против «Бирмингем Сити».

В январе 2013 года Джефф отправился на просмотр в «Манчестер Юнайтед». В феврале срок просмотра игрока был продлён. 25 февраля Джефф дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года в матче против молодёжной команды «Ливерпуля», сыграв на позиции единственного нападающего. В этой встрече резервисты «Манчестер Юнайтед» одержали верх над игроками «Ливерпуля» со счётом 1:0.

Карьера в сборной

Германия 
Шлупп выступал за сборную Германии до 19 лет.

Гана 
7 ноября 2011 года Шлупп получил вызов в основную сборную Ганы на матчи против Сьерра-Леоне и Габона. 15 ноября дебютировал в составе сборной в матче против Габона, выйдя на замену Принсу Таго.

Статистика выступлений

Командные достижения 
 Брентфорд
 Финалист Трофея Футбольной лиги: 2010/11
 Лестер Сити
 Чемпион Футбольной лиги Англии: 2013/14
 Чемпион Премьер-лиги (1): 2015/16

Личные достижения 
 Игрок года в молодёжной академии «Лестер Сити»: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Кристал Пэлас» 
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги 

Футболисты Германии
Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»